Corleone bezeichnet:

 Corleone, Stadt in Italien
 Corleone, Originaltitel des italienischen Spielfilms Der Aufstieg des Paten von Pasquale Squitieri

Corleone ist der Familienname folgender Personen:
 Girolamo da Corleone (1639–1717), Laien-Kapuzinerbruder
 Marco Corleone (* 1977), amerikanischer Wrestler